Niemcy:
 Dortmund-Scharnhorst – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Scharnhorst – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Scharnhorst